Бо́ндарев (Бо́ндарева) — русская фамилия, образованная от названия профессии — бондарь, также топоним.

Носители фамилии

Бондарев

А 
 
 
 Бондарев, Анатолий Александрович (1929—2016) — сборщик покрышек, Герой Социалистического Труда.
 Бондарев, Андрей Леонтьевич (1901—1961) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

Б 
 Бондарев, Богдан Александрович (род. 1974) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 Бондарев, Борис Анатольевич (род. 1980) — российский дипломат, подавший в отставку в знак протеста против вторжения России на Украину.

В 
 Бондарев, Валерий Петрович (род. 1941) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Бондарев, Василий Иванович (1924—1943) — подпольщик, участник организации «Молодая Гвардия».
 
 
 Бондарев, Всеволод Петрович (1929—2006) — советский, российский учёный, геолог и минералог.

Г 
 Бондарев, Гавриил Сергеевич (1911—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Бондарев, Григорий Семёнович (род. 1946) — народный депутат России.

Д 
 Бондарев, Данил Иванович (1914—2011) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.

И 
 Бондарев, Иван Иванович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Бондарев, Игорь Анатольевич (род. 1974) — латвийский хоккеист.

К 
 Бондарев, Константин Анатольевич (род. 1972) — народный депутат Украины.

Л 
 Бондарев, Лев Георгиевич (1932—2005) — российский географ, специалист в области палеогеографии и геоэкологии.

М 
 Бондарев, Матвей Арсентьевич (1913—1945) — Герой Советского Союза (1945).
 Бондарев, Михаил Васильевич (род. 1957) — российский футболист и мини-футбольный тренер.

Н

О 
 Бондарёв, Олег Александрович (1939—2003) — советский и российский режиссёр, актёр, сценарист.

П 
 Бондарев, Пётр Павлович (1888—1920) — председатель Чебоксарского уездного исполнительного комитета РКП(б).

Р 
 Бондарёв, Ричард Александрович (род. 1985) — российский актёр.

С 
 
 
 Бондарев, Степан Маркович (1923—2016) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.

Т 
 Бондарев, Тимофей Михайлович (1820—1898) — российский философ-самоучка.
 Бондарев, Тихон Лаврентьевич (1871—1941) — российский революционер, советский партийный деятель.

Ф

Э 
 Бондарев, Эдуард Антонович (1936—2019) — советский и российский учёный в области нефте и газо-переработки.

Ю



Топоним 
 Бондарев — хутор в Краснояружском районе Белгородской области.
 Бондарев — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Бондарев — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Бондарев — ручей в России и на Украине, протекает в основном в Воронежской области.

См. также